Haaften, plaats in de Nederlandse provincie Gelderland

Personen 
 Brigite van Haaften (1963), Nederlandse politica
 Gijs van Haaften (1915-2002), Nederlandse verzetsstrijder
 Jan van Haaften (1927-1202), Nederlandse zoöloog
 Joke Stoffels - van Haaften, (1917-1992) Nederlandse politica
 Joost van Haaften, (1952), Nederlands kunstschilder en hoogleraar beeldende kunst
 Kirstie van Haaften (1999), Nederlandse wielrenster
 Marius van Haaften (1880-1957), Nederlandse actuaris

 Benedictus van Haeften (1588-1648), Nederlands priester, abt en auteur
 G.A. van Haeften (1862-1934), Inspecteur Wapen der Koninklijke Marechaussee (generaal-majoor)
 Jacobus van Haeften (1751-1831), Nederlands jurist en dichter
 Johnny van Haeften (1952), Brits kunsthandelaar van Nederlandse afkomst
 Margriet van Haeften, (1751-1793), Nederlands dichteres

Zie ook 
 Van Haeften (I), adellijk geslacht dat zijn naam ontleent aan het Gelderse plaatsje Haaften
 Van Haeften (II), adellijk geslacht, afkomstig uit het Gelderse Deil

Gebieden 
 Van Haaftenpolder, polder en natuurgebied op het Zeeuwse eiland Tholen.